RauteMusik (также RM или # Musik) — интернет-радиостанция, расположенная в Германии. RauteMusik был впервые показан в 2003 году — 04-20 с помощью только одного основного потока. В ближайшие четыре года, RauteMusik зарекомендовала себя как одна из крупнейших Европе интернет-радиостанций.

Потоки RauteMusik 
RauteMusik в настоящее время имеет 9 различных радио-потоков:
 #musik.main pop, rock, charts, 80s und neue hits
 #musik.charthits pop, rnb, dance, electro
 #musik.club techno, dance, handsup
 #musik.rock rock, alternative, punk, indie rock
 #musik.metal metal, heavy metal, metalcore, grindcore
 #musik.jam hiphop, rnb, rap, reggae, soul, urban
 #musik.house house, dance, electro
 #musik.progressive progressive, electro, minimal
 #musik.goldies oldies, 60s, 70s, 80s
 #musik.lounge ambient, jazz, downtempo, chillout
 #musik.harder hardstyle, hardcore, jumpstyle, schranz
 #musik.bigcitybeats house, electro
 #musik.oriental arabische musik
 #musik.schlager schlager, discofox
 #musik.drumstep drum & bass, dubstep
 #musik.trance trance, vocaltrance, uplifting
Потоки предоставляются в формате — MP3 128Kbit *.PLS, Windows Media *.ASX, AAC+, WebPlayer.

Ссылки 
 Internetradio RauteMusik.FM
 http://www.netzwelt.de/news/74963-rautemusik-jugendprojekt-deutschlands-groesstem-webradiosender.html

Радиостанции Германии
Интернет-радио